

Hechos históricos

España 
Pronunciamiento de Espoz y Mina, encabezado por el ex guerrillero de la Guerra de la Independencia Española Francisco Espoz y Mina en 1814 para intentar derribar a la monarquía absoluta de Fernando VII.
Pronunciamiento de Porlier, encabezado por el general Juan Díaz Porlier en 1815 para intentar derribar a la monarquía absoluta de Fernando VII.
Pronunciamiento de Riego (Las Cabezas de San Juan, España; 1821), pronunciamiento militar del teniente coronel Rafael del Riego que propone inmediatamente la restauración de la Constitución de Cádiz y el restablecimiento de las autoridades constitucionales.
Pronunciamiento de Torrijos, encabezado por el general liberal José María Torrijos en 1831 para intentar derribar la monarquía absoluta de Fernando VII.
Pronunciamiento de 1841 en España, promovido por la ex regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias para intentar acabar con la Regencia de Espartero.
Pronunciamiento de 1854 en España, que llevó al Partido Progresista al poder durante dos años.
Pronunciamiento de Villarejo de Salvanés encabezado por el general Juan Prim para intentar derribar a la monarquía de Isabel II de España.
Pronunciamiento de Villacampa (España, 19 de septiembre de 1886), pronunciamiento militar de ideología republicana. dirigido por el brigadier Manuel Villacampa del Castillo, militar republicano que había tomado parte en la Vicalvarada de 1854.

América 
Pronunciamiento de Aznapuquio, acciones emprendidas por varios jefes del ejército español para deponer a Joaquín de la Pezuela del mando del Virreinato del Perú el 29 de enero de 1821.
Pronunciamiento de Urquiza (Concepción del Uruguay, Argentina; 1 de mayo de 1851), proclama en la que el general Justo José de Urquiza acepta la renuncia de Juan Manuel de Rosas al manejo de las relaciones exteriores.

Lugares
Pronunciamiento, localidad argentina del departamento Uruguay, Provincia de Entre Ríos.